Rysanek ist der Familienname folgender Personen:

 Leonie Rysanek (1926–1998), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Lotte Rysanek (1924–2016), österreichische Opernsängerin (Sopran)